Nimmo je lahko:
 Nimmo Brothers, duo
 Robert Harold Nimmo, general
 Francis Nimmo, astronom